Micromitrium är ett släkte av bladmossor. Micromitrium ingår i familjen Ephemeraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Micromitrium